Лапуэ́нт, Лапуант () — французская фамилия. Известные носители:
 Лапуэнт, Ги (род. 1948) — канадский хоккеист.
 Лапуэнт, Мартен (род. 1973) — канадский хоккеист, более известный под англифицированным вариантом Мартин Лапойнт.
 Лапуэнт, Пьер (род. 1981) — канадский автор-исполнитель песен.
 Лапуэнт, Савиньен (1812—1893) — французский поэт.